

События 
 13 февраля — благотворительная акция в Петербурге, в ходе которой собрали книги и средства для восстановления библиотеки в Грозном.
 15 февраля — во Франции изменились правила одной из старейших и престижнейших литературных премий мира — Гонкуровской.
 16 февраля — опубликованы «Письма президенту» журналиста Александра Минкина.
 26 февраля — фестиваль детской литературы в Лондоне.
 27 февраля — благотворительная организация Booktrust провела опрос, в котором участвовали 4 тыс. человек в возрасте от 16 до 65 лет. Лучшей детской книгой по результатам голосования признан роман Клайва Льюиса «Лев, Колдунья и Платяной шкаф».
 14 апреля — в Лондоне открылась ежегодная Лондонская книжная ярмарка (London Book Fair 2008).
 5 октября — Болгарское национальное телевидение начинает кампанию Большое чтение в Болгарии с целью повысить интерес к литературе (проводилась до 22 марта 2009).

Премии

Международные 
 Нобелевская премия по литературе — Жан-Мари Гюстав Леклезио, «За то, что Леклезио пишет „о новых направлениях, поэтических приключениях, чувственных восторгах“, он — „исследователь человечества вне пределов правящей цивилизации“».
 Премия Агаты — Луиза Пенни, роман «The Cruelest Month».

Австрия 
 Австрийская государственная премия по европейской литературе — Агота Кристоф
 Премия Фельдкирха
 Андреас Неезер
 Мартин Штраус
 Лина Гофштеттер
 Премия Эриха Фрида — Алоис Хотшниг.

Израиль 
 Государственная премия Израиля:
 за литературу на иврите — Ида Финк;
 за переводы на иврит прозы и поэзии — Нили Мирски;
 за поэзию — Тувия Рибнер.

Испания 
 Премия Фернандо Лара за лучший исторический роман — Эмилио Кальдерон, «Еврей из Шанхая»

Россия 
 Национальная литературная премия «Большая книга»:
 Владимир Маканин (роман «Асан», I премия);
 Людмила Сараскина (биография «Александр Солженицын», II премия);
 Рустам Рахматуллин (книга эссе «Две Москвы, или Метафизика Столицы», III премия).
 Независимая литературная премия «Дебют»:
 номинация «Крупная проза» — Сергей Красильников за повесть «Сучья кровь».
 номинация «Малая проза» — Михаил Енотов за подборку рассказов.
 номинация «Поэзия» — Андрей Егоров за подборку стихотворений.
 номинация «Драматургия» — Ярослава Пулинович за пьесу «Наташина мечта».
 номинация «Литературная критика и эссеистика» — Александр Монтлевич за эссе «Криминология присутствия»
 номинация «Киносценарий» — Дарья Грацевич за сценарий «Недотроги».
 премия «Молодой русский мир»:
 первая премия: Сергей Красильников (г. Даугавпилс, Латвия) за повесть «Сучья кровь»;
 вторая премия: Даниил Бендицкий (г. Берлин, Германия) за подборку рассказов;
 третья премия: Оксана Барышева (г. Алматы, Казахстан) за документальную повесть «По ту и эту сторону Рыскулова».
 Премия «Поэт» — Тимур Кибиров.
 Русский Букер — Михаил Елизаров, роман «Библиотекарь».

США 
 Всемирную премию фэнтези за лучший роман получил Гай Гэвриел Кей за роман «Изабель».

Франция 
 Гонкуровская премия — Атик Рахими, «Сингэ Сабур. Камень терпения».

Скандинавия 
 Премия Северного совета (англ. Nordic Council’s Literature Prize) — Аидт, Найя Марие, сборник рассказов «Павиан».

Книги 
 «Голодные игры» () — роман Сьюзен Коллинз.
 «Дьюма-Ки» () — роман Стивена Кинга.
 «Дьявол не любит ждать» (Devil May Care) — роман Себастьяна Фолкса о Джеймсе Бонде под псевдонимом писателя Яна Флеминга.
 «Есть, молиться, любить» — документальная книга Элизабет Гилберт.
 «Запах страха» — роман Вадима Панова, четырнадцатый в цикле «Тайный Город».
 «Камергерский переулок» — роман Владимира Орлова.
 «Костры на алтарях» (2008 год) — роман Вадима Панова, третий в цикле «Анклавы».
 «Любовь в седьмом вагоне» — произведение Ольги Славниковой.
 «Младший брат» () — роман Кори Доктороу.
 «Музей невинности» () — роман Орхана Памука.
 «П5: прощальные песни политических пигмеев пиндостана» — сборник рассказов Виктора Пелевина
 «Почерк Леонардо» — роман Дины Рубиной.
 «Рассеянная масса» — сборник стихов Михаила Айзенберга.
 «Русское варенье и другое» — сборник пьес Людмилы Улицкой.
 «СМРТ» — книга Эдуарда Лимонова.
 «Снесла Баба-Яга яичко» — роман хорватской писательницы Дубравки Угрешич.
 «Чеченские рассказы» — книга Александра Карасёва.

Умершие 
 12 января — Адриано Гонсалес Леон (), венесуэльский поэт и писатель.
 29 января — Маргарет Трумэн (), американская певица и писательница, дочь Гарри Трумэна.
 18 февраля — Ален Роб-Грийе, писатель, кинорежиссёр, создатель литературного направления «новый роман».
 22 мая — Роберт Асприн, американский писатель-фантаст (родился в 1946).
 6 июня — Ференц Шанта (Ferenc Sánta), венгерский романист и сценарист (родился в 1927).
 10 июня — Чингиз Торекулович Айтматов (79), киргизский писатель.
 12 июня — Анатолий Вениаминович Калинин (91), русский советский прозаик, поэт и публицист (родился в 1916).
 11 июля — Анатолий Игнатьевич Приставкин (76), писатель, советник президента РФ по вопросам помилования.
 3 августа — Александр Исаевич Солженицын (89), русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.
 4 ноября — Майкл Крайтон, американский писатель-фантаст.
 24 декабря — Гарольд Пинтер, британский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе 2005 года (родился в 1930).

Примечания

См. также 
 Литература
 Список литературных премий
 2008 год в истории России